

Toponyme 

 South Beach, quartier de la ville de Miami Beach, en Floride, aux États-Unis ;
 South Beach, census-designated place américaine située en Floride ;
 South Beach, plage du Texas, aux États-Unis ;
 South Beach, quartier résidentiel et commercial de Singapour.

Cinéma et télévision 
 South Beach, série télévisée américaine diffusée en 2006 ;
 South Beach,  film américain réalisé par Fred Williamson et Alain Zaloum en 1993.